En Italie du Nord et en Espagne, plusieurs lieux s'appellent Campolongo.

 Campolongo, quartier de la ville de Pontevedra, en  Galice, en Espagne ;
 Campolongo al Torre, frazione de la commune de Campolongo Tapogliano, dans la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Campolongo Maggiore, commune de la province de Venise dans la Vénétie en Italie ;
 Campolongo sul Brenta, commune de la province de Vicence dans la Vénétie en Italie ;
 Campolongo Tapogliano, commune de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie.